Skipworth ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Skipworth (1863–1952), britische Schauspielerin
 Todd Skipworth (* 1985), australischer Ruderer und Triathlet